Holoarctia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Ferguson 1984. Holoarctia ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Björnspinnare
Holoarctia